Der Rajon Kirowske (ukrainisch / – ukrainisch offiziell seit dem 12. Mai 2016 Rajon Isljam-Terek/Іслямтерецький район; russisch /, krimtatarisch İslâm Terek rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 58.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 1208 km². Zu ihm gehören eine Stadt, eine Siedlung städtischen Typs, 38 Dörfer sowie 1 Siedlung, die in 11 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im mittleren Westen der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Nordosten an den Sywaschsee (Teil des Asowschen Meeres), im Osten an den Rajon Lenine, im Südosten an die Stadt Feodossija, im Süden an die Stadt Sudak, im Westen auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Bilohirsk und im Nordwesten an den Rajon Sowjetskyj.

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung 

Gliederung der Bevölkerung laut der Volkszählung 2001:

Einzelnachweise

Weblinks 

Kirowske